Липск () — агрогородок в Кривошинском сельсовете Ляховичского района Брестской области Белоруссии. Население — 626 человек (2019).

География 
Липск находится в 25 км к юго-западу от города Ляховичи и в 25 км к северо-западу от города Ганцевичи. Неподалёку проходит граница с Ганцевичским районом. Местность принадлежит к бассейну Немана, деревня стоит на правом берегу небольшой канализированной реки Липнянка, двумя километрами выше её впадения в Щару. Через деревню проходит местная автодорога Ляховичи — Кривошин — Липск — Туховичи.

Этимология 
Название поселения происходит от названия дерева липа.

История 
Липск впервые упомянут в 1492 году. С середины XVI века поселение принадлежало Новогрудскому повету Новогрудского воеводства Великого княжества Литовского. В 1700 году в местечке уже существовал костёл.

После второго раздела Речи Посполитой (1793) Липск в составе Российской империи, входил в состав Новогрудского уезда Минской губернии.

В 1910 году взамен обрушенного старого деревянного католического храма был построен новый каменный храм во имя св. Марии.

Согласно Рижскому мирному договору (1921) Липск вошёл в состав межвоенной Польши, с 1939 года — в БССР.

Культура 

 Музей ГУО "Липская средняя школа"

Достопримечательности 
 Католический храм св. Марии. Построен в 1910 году. Памятник архитектуры с чертами барокко, классицизма и рококо. Несмотря на в целом хорошую сохранность памятника, ряд архитектурных элементов был утрачен, главным из которых является четырёхгранная барочная башня со шпилем над главным входом. Церковь включена в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. 
 Могила партизан и жертв фашизма. В 1967 году установлена стела.
 Памятник землякам, погибшим в Великой Отечественной войне
 Археологическая стоянка в 3 км к югу от деревни.

Примечания

Ссылки 
 Достопримечательности 
 Липск на сайте radzima.org

Агрогородки Ляховичского района